Привет, я Николя! () — французский комедийный мультсериал, вышедший в эфир 13 сентября 2009 года. Основан на книгах, написанных Рене Госинни, и Жан-Жаком Семпе.

Последний второй сезон выходил в 2011 году, сериал был переведен на русский язык. Транслировался на телеканале Мульт Кино и Карусель.

Краткое описание 
Каждая серия длится по 11-12 минут и рассказывает о жизни мальчика-озорника Николя и его друзей. Каждая серия — это рассказ из книги. Всего выходило два сезона (105 серий), в первом 52 серии, во втором — 53. Так же сериал учит детей добру, дружбе, взаимопомощи и уважение. В мультфильме рассказывается о школьной жизни мальчика Николя, его друзей Аниана, Альсеста, Клотера, и его подружек Луизетт и Мари Эдвиж. Отец Николя, Бульон часто спорит с соседом и один раз споря, они сломали велосипед Николя. Мать Николя, Луизетт, заботливая и строгая мама, когда тот притворялся, что болел давала ему рыбий жир, и следила, чтоб её сын соблюдал диету.

Сюжет 
Как любой восьмилетний мальчишка, Николя любит играть с друзьями, веселиться и немного хулиганить. Мальчик и его компания постоянно оказываются в центре всевозможных событий, забавных ситуаций, которые в большинстве случаев сами и создают.

В мультфильме отсутствуют такие привычные для современного школьника атрибуты, как мобильные телефоны, видеоигры и даже телевизор (хотя он упоминается, и то крайне редко). Персонажи одеты старомодно, уроки проходят несколько иначе, и даже девочки в классе отсутствуют (возможно, они учатся отдельно от мальчиков). Тем не менее, проблемы и переживания юных персонажей, показанные в мультсериале, знакомы и близки каждому современному ребёнку.

Мультсериал показывает мир детей, их интересы, общение и приключения. Эти истории добрые, поучительные и остроумные, диалоги персонажей всегда наполнены юмором.

Несмотря на то, что книга о Николя была написана более 50 лет назад, проблемы, которые пытаются самостоятельно решить дети, отношения между сверстниками, реакция на их проделки учителей и родителей выглядят актуальными по сей день.

Создатели: 

 Авторы сценария: Рене Госинни, Жан-Жак Семпе
 Продюсеры: Натали Альтман, Атон Сумаш, Алексис Вонарб, Лилиан Эш, Тапаас Чакраварти
 Художник по дизайн: Паскаль Вальдес
 Композитор: Александр Азария
 Режиссёр: Арно Бурон

Примечания 

Мультсериалы Франции
Мультсериалы 2009 года